Toponímia:
Viladomiu Vell, antiga colònia tèxtil i nucli de població de Gironella (Berguedà)
Viladomiu Nou, antiga colònia tèxtil i nucli de població de Gironella (Berguedà), 1 km al sud de l'anterior.
Cal Marçal, antiga colònia tèxtil de Puig-reig (Berguedà), que fou també propietat de la família Viladomiu, com les dues anteriors.